Runinskrift U 21 är ett av följande två runstensfragment; U 20 och U 21, som nu är inmurade i en yttervägg till Färentuna kyrka. De sitter tre till fyra meter upp och är väl synliga från vägen. 

Den översatta inskriften som är sammanfattad från bägge fragmenten lyder:

Nusvenska: ".. sin hustru .. och .. odrik, sin fader. Gu[d hjälpe hans själ]"

Se även
Upplands runinskrifter 20
Lista över Upplands runinskrifter
Alfabetisk lista över runstenar
Sverige under vikingatiden
Upplands runinskrifter 0021
Runinskrifter i Ekerö kommun